Abū Ṭālib – zio paterno e tutore di Maometto
 ʿAlī ibn Abī Ṭālib – cugino e genero di Maometto
 Al-Husayn ibn ʿAlī ibn Abī Tālib – nipote di Maometto
 Aqib Talib – ex giocatore statunitense di football americano
 Fahad Talib – calciatore iracheno, portiere